John Crewe ist der Name folgender Personen:

* John Crewe (Politiker, 1681) (1681–1749), britischer Politiker
 John Crewe (Politiker, 1709) (1709–1752), britischer Politiker
 John Crewe, 1. Baron Crewe (1742–1829), britischer Politiker und Adliger
 John Crewe, 2. Baron Crewe (1772–1835), britischer General und Adliger